Хрест — образотворчий символ, що фігурує в багатьох культурах.
 Розп'яття на хресті — історичний вид страти в  Стародавньому Римі, Японії та Китаї.
 Розп'яття Христове — страта Ісуса Христа, епізод євангельської історії
 Хрест Животворний — священна реліквія, хрест, на якому був розіп'ятий Ісус.
 Хрест в християнстві
 Розп'яття — виріб декоративно-прикладного або образотворчого мистецтва, предмет християнського культу.
 Хресне знамення — поширений в християнстві молитовний жест.

У мистецтві 
 Розп'яття (Мікеланджело) — дерев'яне розп'яття, створене Мікеланджело у 1492 році.
 Розп'яття Гаварі — картина раннього періоду творчості італійського художника Рафаеля.
 Розп'яття або Гіперкубічне тіло — картина іспанського художника Сальвадора Далі, написана у 1954 році.
 Розп'яття Ґалліно (Мікеланджело) — невелика дерев'яна скульптура, що зображає розп'ятого Ісуса.
 «Розп'яття» — малюнок Шевченка, Оренбург (1850)

Примітки